Mortal Kombat Advance è un videogioco per Game Boy Advance del genere picchiaduro a incontri sviluppato dalla Midway Games.

Al di là del nome il gioco è la versione di Ultimate Mortal Kombat 3 per Game Boy Advance. È considerato, assieme a Mortal Kombat: Special Forces il gioco peggiore della saga, ed è il primo (ed unico) videogioco ad aver ricevuto "0" dalla rivista statunitense Electronic games monthly.

Trama 

Sconfitto dai guerrieri della Terra, Shao Kahn decide di riportare in vita la regina di Edenia Sindel, alla quale assegna la guardia del corpo Shokan Sheeva. A questo punto egli attacca la Terra con tutti i suoi soldati e consiglieri. La Terra è in pericolo, e Raiden, capendolo, trova tutti i guerrieri possibili per affrontare la minaccia.

Personaggi disponibili 

Sub Zero II
Scorpion
Liu Kang
Kung Lao
Noob Saibot
Kano
Sonya Blade
Smoke cyborg
Rain
Reptile
Ermac
Jax
Sub Zero Classico
Cyrax
Sektor
Sindel
Kitana
Mileena
Jade
Shang Tsung
Kabal
Nightwolf

Sono inoltre stati aggiunti (solo per la versione) Shao Kahn e Motaro (allora solo boss e sub boss, non giocabili) e Smoke ninja umano.

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mortal Kombat

pl:Mortal Kombat Advance